Escambrón puede referirse a:
El nombre común de la planta Crataegus monogyna.
El nombre común de la planta Echinospartum barnadesii.
El nombre común de la planta Erinacea anthyllis.
El nombre común de la planta Genista pumila.
El nombre común de la planta Hippophae rhamnoides.
El nombre común de la planta Lycium europaeum
El nombre común de la planta '''''Rhamnus lycioides.